Vesícula é um termo com origem no latim "vesicula" (bolha, pequena bexiga ou cavidade), utilizado para designar alguns órgãos e patologias de seres vivos, bem como algumas estruturas celulares.
Ciências da vida
Anatomia e morfologia humana
Vesícula biliar
Vesícula seminal
Vesícula sináptica
Vesícula (dermatologia)
Embriologia
Vesícula vitelínica
Biologia celular
Transporte de vesículas
Ancoramento de vesículas
Docking de vesículas
Fusão de vesículas
Patologia
Vesícula (dermatologia) é uma lesão de pele.
Geociências
Petrologia
Vesícula (geologia)